Kaszuba (Dąbrowa Białostocka)
 Kaszuba (Poméranie)